

Sigle 
 Auburn University Montgomery – università statunitense

Codici 
 AUM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto municipale di Austin (Stati Uniti d'America)
 aum – codice ISO 639-3 della lingua asu

Economia
Asset under management, locuzione finanziaria che denota il valore di mercato di tutti i fondi gestiti da un'istituzione finanziaria (banche, fondi speculativi, ecc.) per conto dei propri clienti o degli investitori.

Altro 
 Aum, o Oṃ () – il mantra più sacro e rappresentativo dell'induismo